Luža  ist der Familienname folgender Personen:

 Radomír Luža (1922–2009), tschechoslowakischer Historiker
 Vojtěch Luža (1891–1944), tschechoslowakischer General